Elisabeth-Kreuz steht für:

 Elizabeth Cross, britische Auszeichnung
 Elisabeth-Kreuz (Rumänien)